Pasichnuk ist der Familienname folgender Personen:

 Brinson Pasichnuk (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Steenn Pasichnuk (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler